Мейр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Мейр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом